Hébus est un personnage des séries de bande dessinée Lanfeust de Troy, Lanfeust des étoiles et Lanfeust Odyssey. Il s'agit d'un « mini troll-géant », qui malgré son air rustre a un grand cœur.

Biographie sommaire

Hébus apparaît pour la première fois dans le premier tome du premier cycle l'ivoire du Magohamoth.
Lanfeust, C'ian, Cixi et Nicolède le rencontrent au détour d'une rivière ; conscient de la possibilité de s'en faire un allié, Lanfeust le provoque depuis la berge opposée. Très énervé, Hébus se force à traverser la rivière (alors que les trolls ont horreur de l'eau) pour attaquer Lanfeust. Cixi gèle alors l'eau ce qui permet à Nicolède de l'enchanter selon le rituel des sages d'Eckmül. Dès lors, Hébus s'avère être un robuste et joyeux compagnon.

Lors de l'escapade au Darshan, Nicolède libérera Hébus de son enchantement afin qu'il puisse survivre à une attaque de trolls blancs. Hébus décidera pourtant de rejoindre le groupe de son propre chef même s'il cachera aux autres (mis à part Nicolède à qui il dira qu'il se marrait trop avec eux) qu'il n'a pas été enchanté, par fierté.

Hébus accompagnera Lanfeust dans ses recherches d'aventures après que ce dernier se sera débarrassé de Thanos et lorsque Glace viendra le chercher (dans le tome 1 de la série Lanfeust des Étoiles). Glace essayera, en vain, de l'en empêcher.
Dans le tome 4 Les buveurs de mondes, il sera enchanté par Thanos mais c'est Glace qui sera alors sa maîtresse étant la première à lui avoir donné un ordre. Hébus sera alors contraint de se battre contre ses amis et d'obéir à des personnes qu'il n'aime pas. Il est finalement libéré à la mort de Glace de la main de Thanos.

Filiation 
Hébus est le fils de Gnondpom et donc le petit-fils de Teträm ainsi que le neveu de Waha.

Description

Personnalité 
Hébus est un personnage-clé de cette bande dessinée. Ses manières brutes, son goût prononcé pour la bagarre amènent un côté drôle, voire burlesque. Outre cet aspect provocateur (il va même jusqu'à se moquer d'un dieu), Hébus semble avoir parfois des sentiments humains. Ainsi, il donne un nom à ses mouches, comme Fifine, et peut même pleurer. En dépit de sa barbarie, il fait occasionnellement preuve d'une intelligence et d'une finesse d'esprit surprenantes.

Pouvoirs 
N'étant pas humain, Hébus ne possède pas de pouvoir magique, bien qu'étant de Troy. Néanmoins, c'est un Troll, ce qui le rend assez dangereux pour compenser son absence de magie. Il est beaucoup plus fort et résistant qu'un être humain, et sa mâchoire particulièrement solide lui permet de dévorer presque n'importe quoi. Son urine est suffisamment acide pour dissoudre l'acier, la chair et les os, et ses sucs gastriques peuvent dissoudre presque n'importe quoi.

Néanmoins, Hébus possède deux faiblesses majeures : d'abord, il peut être enchanté par un ennemi et est alors obligé d'obéir à ce dernier. Ensuite, comme tous les trolls, il est réticent à aller dans l'eau, dont il a horreur, car elle pourrait le laver.
Et donc lui faire perdre ses mouches.

Origine du nom
Il provient d'un jeu de mots. On rajoute le mot Troll devant son nom : on obtient troll + Hébus = Trolleybus.
Ce jeu de mots fait évidemment référence au moyen de transport en commun du même nom.

Notes et références 

Personnage de l'univers de Troy
Personnage de fiction possédant une force surhumaine
Tueur de masse de fiction
Gourmand de fiction
Géant de fiction
Troll dans l'art et la culture
Personnage de science-fiction